Regno di Serbia (1882-1918)
 Regno di Serbia medievale (1217-16 aprile 1346)
 Regno di Serbia asburgica (1718-1739), governatorato della monarchia asburgica

Pagine correlate 
 Principato di Serbia